Сан Хосе дел Прадо има више значења:

 Сан Хосе дел Прадо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Прадо (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику